Bogatowo (Богатово) ist ein bulgarischer und russischer Ortsname:
 in der bulgarischen Oblast Gabrowo:
 Bogatowo (Gabrowo)
 in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Bogatowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Rositten und Bornehnen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Bogatowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (Schargillen, 1938–1946 Eichenrode, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Bogatowo, nicht mehr existierender Ort im Rajon Gurjewsk (Matzkahlen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)

bg:Богатово